Farmville ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Farmville (Alabama), Ort im Lee County, Alabama
 Farmville (Arkansas), Ort im Bradley County, Arkansas
 Farmville (Georgia), Gemeindefreies Gebiet im Gordon County, Georgia
 Farmville (North Carolina), Stadt im Pitt County, North Carolina
 Farmville (Virginia), Ort im Prince Edward County und Cumberland County, Virginia

in Kanada:
 Farmville (Nova Scotia) im Lunenburg Municipal District, Lunenburg County

FarmVille steht für:
 FarmVille, Onlinespiel im sozialen Netzwerk Facebook